Шанчэн (Хэнань) (商城) — уезд городского округа Синьян провинции Хэнань (КНР).
 Шанчэн (Чжэцзян) (上城) — район городского подчинения города субпровинциального значения Ханчжоу провинции Чжэцзян (КНР).